Эстля́ндия — историческое название северной части Эстонии.

В начале XIII века была завоевана немецкими рыцарями Ордена Меченосцев и вассалами короля Дании Вальдемара II; в 1346—1561 входила во владения Ливонского ордена, после распада Ливонской конфедерации — в составе Швеции, в 1710 году была завоёвана Русским царством. С 1783 — Ревельское наместничество, с 1796 — Эстляндская губерния Российской империи.

В современной Эстонии Эстляндией считаются приблизительно территории уездов Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Хийумаа.

В разное историческое время термин Eistland употреблялся по отношению:
 Владение Дании в 1219—1346 гг. на территории нынешней Северной Эстонии.
 Владения Ливонского ордена внутри Ливонской конфедерации в 1346—1561 гг.
 Владения Швеции в 1561—1721 гг.
 Эстляндская губерния в составе Российской империи в 1721—1918 гг.

Ссылки 
 История Эстляндии

Исторические области Эстонии